Георги Миланов може да се отнася за:

 Георги Миланов – български поет
 Георги Миланов – български футболист

Пояснителни страници